Gunne ist der Name dreier Bäche im Kreis Paderborn:
 Gunne – zwei Zuflüsse der Lippe; flussabwärts:
 Gunne (Elsen) oder Obere Gunne, linker Zufluss in Elsen, Stadt Paderborn
 Gunne (Bentfeld) oder Untere Gunne, linker Zufluss nach Ringboke, Stadtteil Boke, Delbrück
 Gunne (Roter Bach), Zufluss des Roten Bachs (zur Lippe) bei Sande, Stadt Paderborn

Siehe auch:
 Jo Jo Gunne, amerikanische Rockband